Дарре ():

Персоналии 
 Рихард Дарре (1895—1953) — государственный деятель нацистской Германии.
 Жанна Мари Дарре (1905—1999) — французская пианистка.

Другое 
 Дарре — небольшой ударный кратер в центральной экваториальной части видимой стороны Луны.